Хенералисимо Морелос има више значења:

 Хенералисимо Морелос, Фамилија Васкез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Хенералисимо Морелос, Фамилија Делгадиљо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Хенералисимо Морелос, Фамилија Торес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Хенералисимо Морелос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику